Temenica je lahko: 

temenica, lobanjska kost
Temenica, naselje v občini Ivančna Gorica
Temenica (reka) - reka ponikalnica na Dolenjskem
glej tudi Temnica - vas na Krasu